Суровикино () е град в Русия, административен център на Суровикински район, Волгоградска област. Населението му към 1 януари 2018 година е 18 685 души.

История

География

Население

Източници 

Градове във Волгоградска област